Matcherna i Grupp A i världsmästerskapet i fotboll för damer 1991 spelades från 16 till 21 november 1991.

Tabell

Matcher

Kina mot Norge

{{Resultat med trupp|id=CHN-NOR
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 16 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Ma Li Liu Ailing Sun Qingmei 
|mål2     = 
|arena    = Tianhe Stadium
|spelplats= Guangzhou
|publik   = 65000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=DEN-NZL
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 17 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Marianne Jensen Susan MacKensie 
|mål2     = 
|arena    = Tianhe Stadium
|spelplats= Guangzhou
|publik   = 14000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=NOR-NZL
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 19 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Julia Campbell Linda Medalen Hege Riise 
|mål2     = 
|arena    = Guangdong Provincial Stadium
|spelplats= Guangzhou
|publik   = 12000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=CHN-DEN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 19 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Sun Wen Wei Haiying 
|mål2     =  Lisbet Kolding Hanne Nissen
|arena    = Guangdong Provincial Stadium
|spelplats= Guangzhou
|publik   = 27000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=CHN-NZL
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 21 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Zhou Yang Liu Ailing Wu Weiying 
|mål2     =  Kim Barbara Nye
|arena    = New Plaza Stadium
|spelplats= Foshan
|publik   = 14000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=NOR-DEN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 21 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Tina Svensson Linda Medalen 
|mål2     =  Annette Thychosen
|arena    = Ying Dong Stadium
|spelplats= Panyu
|publik   = 15500
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp A